Грэм Э. Белл () — американский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который работает в обсерватории Фарпойнт. В период 1998 по 2001 год им было обнаружено в общей сложности 54 астероида, семь из которых он обнаружил самостоятельно. Помимо этого в декабре 1999 года, совместно со своим коллегой Гари Хагом, им была открыта короткопериодическая комета 178P/Хага — Белла.

См. также 
 Фернанд Риго
 Зденька Ваврова
 Джефф Алу

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет